Kembangbahu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kembangbahu, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kembangbahu, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar